Ormenis, genere di piante della famiglia delle Asteraceae
Ormeniș, comune della Romania nel distretto di Brașov